Petrovický (alternative Schreibweise: Petrovicky) ist der Familienname folgender Personen:
 Róbert Petrovický (* 1973), slowakischer Eishockeyspieler
 Ronald Petrovický (* 1977), slowakischer Eishockeyspieler

Petrovičky heißen die Orte in Tschechien:
Petrovičky, Gemeinde im Okres Jičín
Petrovičky, Ortsteil von Mladkov, Okres Ústí nad Orlicí
Petrovičky, Ortsteil von Předslav, Okres Klatovy
Petrovičky, Ortsteil von Týniště nad Orlicí, Okres Rychnov nad Kněžnou
Petrovičky, Ortsteil von Velké Petrovice, Okres Náchod